Castuera kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Castuera (ort), Extremadura, Provincia de Badajoz, 
 Castuera (kommun), Extremadura, Provincia de Badajoz, 

Robotskapade Spanienförgreningar